

Patronyme 

 Anton Auer, (1778-1814), peintre sur porcelaine allemand ;
 Carl Auer von Welsbach (1858-1929), chimiste, ingénieur et industriel autrichien, inventeur du manchon Auer ;
 Christian Auer (né en 1966), skeletoneur autrichien ;
 Daniel Auer (né en 1994), coureur cycliste autrichien ;
 Edward Auer (né en 1941), pianiste classique, américain ;
 Gabriel Auer (né en 1936), réalisateur, producteur et scénariste français ;
 Gerhard Auer (1943-2019), rameur allemand ;
 Jakob Auer (vers 1645-1706), sculpteur autrichien ;
 Jane Auer, écrivaine américaine connue sous son nom d'épouse Jane Bowles ;
 John H. Auer (1906-1975), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Leopold Auer (ou von Auer) (1845-1930), violoniste, pédagogue, chef d'orchestre et compositeur hongrois ;
 Karol Auer, 1818-1859, peintre ;
 Michel Auer (1933), photographe et historien de la photographie ;
 Max Auer (1880-1962), musicologue autrichien ;
 Robert Auer, (1873-1952), fut un peintre et illustrateur croate ;
 Stefan Auer, nom en roumain du footballeur István Avar ;
 Tristan Auer, architecte intérieur francais (né en 1970).

Pseudonyme 
 A. Auer, nom de plume de l'écrivain autrichien Alois Blumauer
 Mischa Auer, nom de scène de l'acteur d'origine russe Mikhaïl Semionovitch Ounskovski

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme vosgien